Castrillo del Val kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrillo del Val (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Castrillo del Val (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar